Bitvy u Pánípatu byly tři:

 Bitva u Pánípatu (1526)
 Bitva u Pánípatu (1556)
 Bitva u Pánípatu (1761)